A televisão no Kosovo foi introduzida pela primeira vez em 1974.

Frequência Nacional

Público
RTK 1 (HD)
RTK 2
RTK 3
RTK 4
RTK Sat

Privado
RTV21 (HD)
Kohavision (HD)
Klan Kosova (HD)
Tribuna Channel (HD)

Frequência Regional
RTV Dukagjini
Rrokum TV
First Channel
Arta News
RTV Besa
TV Prizreni
TV Opinion
RTV Balkan
Syri Vision
TV Llapi
News TV
Click Channel
Top Kosova
Kosova Channel
TV Vali
RTV Tema
TV Liria
TV Festina
TV Mitrovica
Most TV
Puls TV
A9TV
Dasma TV
TV Diaspora
ON TV
Zico TV
ART
Next TV
TV Glob
Olti TV
RTV Fan
A-Mol TV
Men TV
TV Iliria
TV Skenderaj
Visa Channel
Pro Channel
Metro TV
Herc TV
3TV
Kutia TV
3+HD Music

Companhia 21
TV21 HD
21 Plus HD
21 Popullore HD
21 Mix HD
21 Junior HD
21 Business HD

Kujtesa Cable

Ativo
K Sport 1
K Sport 2
K Sport 3
K Sport 4
K Sport 5

Extinto
K Music 
K Film Një
K Film Dy
K Film Tre
K Film Katër
K Film Pesë
K Doku Një
K Doku Dy
K Reality
K Sofia

SuperSport Kosova
SuperSport Kosova 1
SuperSport Kosova 1 HD
SuperSport Kosova 2
SuperSport Kosova 2 HD
SuperSport Kosova 3
SuperSport Kosova 3 HD

Outros canais
HBO
HBO Comedy
Fox
Fox Life
Fox Crime
Comedy Central Extra
Nickelodeon
National Geographic Channel
Discovery Channel
Travel Channel
24Kitchen
Food Network
Al Jazeera Balkans

Redes de tv cabo
IPKO
Digitalb
Kujtesa
Telecom of Kosovo
Artmotion
Dream Cable
Eurina TV

Kosovo
Cultura do Kosovo